Bob Frankston

Localidades 
 Frankston (Austrália)
 Frankston (Texas)

Desambiguação